

Населені пункти та їхні частини
 Спальона — село в гміні Куніце Леґницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Спальона — село в гміні Бистшиця-Клодзька Клодзького повіту Нижньосілезького воєводства
 Спальона — частина міста Альверня в Хшановському повіті Малопольського воєводства
 Спальона — частина села Ясениця в гміні Ясениця Бельського повіту Сілезького воєводства

Примітки